Новые Каракушаны () — село в Бричанском районе Молдавии. Наряду с селом Берлинцы входит в состав коммуны Берлинцы.

География 
Село расположено на высоте 236 метров над уровнем моря.

Находится на расстоянии 10км от районного центра Бричень и на расстоянии 16 км от города Липкань. Отдаленность от Кишинёва составляет 245 км. Село пересекается магистралью международного значения «Брест — Одесса» (М14).

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Новые Каракушаны проживает 546 человек (258 мужчин, 288 женщин).

Этнический состав села:

Примечания 

Населённые пункты Бричанского района